Abraham Heschel ist der Name folgender Personen:

* Abraham Jehoschua Heschel (1748–1825), chassidischer Rabbiner
 Abraham Joshua Heschel (1907–1972), polnisch-US-amerikanischer Rabbiner und Religionsphilosoph